El término Kasai puede referirse a:

 Kasai, ciudad de la prefectura de Hyōgo, Japón.
 Kasai, río del centro de África.
 Kasai, región alrededor del río homónimo.
 Kasai, provincia de la República Democrática del Congo.
 Kasai Oriental y Kasai Occidental, provincias extintas de la RDC.
 Kasai del Sur, territorio secesionista ubicado en la provincia homónima.
 Kasai, técnica quirúrgica.
 Kasai, estación del metro de Tokio.
 Air Kasai, aerolínea de la República Democrática del Congo.
 Noriaki Kasai, deportista japonés.
 Kasai rex, animal de la rama de la criptozoología.

Autores de nombres científicos 
 Kasai - Mikio Kasai -1944